Messier 82 (Galaktyka Cygaro) – galaktyka w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy
 Karabin Barrett M82 – amerykański wielkokalibrowy karabin wyborowy
 Karabin Parker-Hale M82 – brytyjski karabin wyborowy
 Karabin Valmet M82 – fiński karabin szturmowy